Bouw steht für
Carline Bouw (* 1984), niederländische Ruderin
Bouw (Einheit), Flächenmaß